Air Force One (roepletters), de roepletter voor elk vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht met de Amerikaanse president aan boord.
Air Force One (film), een Amerikaanse speelfilm uit 1997
Air Force One (documentaire), een documentaire op National Geographic
Japanese Air Force One